Hermann Mises, scrittore e giornalista ebreo di Drohobycz
 Ludwig Von Mises, economista austriaco naturalizzato statunitense
 Ludwig Von Mises Institute, organizzazione accademica americana
 Richard Von Mises, scienziato austriaco naturalizzato statunitense (fratello di Ludwig)
 Criterio di Von Mises, criterio di resistenza relativo a materiali duttili
 Dr. Mises, pseudonimo dello psicologo e statistico tedesco Gustav Fechner

Pagine correlate 
 Von Mises